Seznam občin departmaja Val-d'Oise zajema 185 občin.

(CAM) Communauté d'agglomération de la Vallée de Montmorency, ustanovljena leta 2002.
(CAS) Communauté d'agglomération Val de France, ustanovljena leta 2002.
(CAF) Communauté d'agglomération Val et Forêt, ustanovljena leta 2004.
(CACP) Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, ustanovljena leta 2004.

Val-d'Oise